Hauptman ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Hauptman (* 1975), slowenischer Radrennfahrer
 Herbert A. Hauptman (1917–2011), US-amerikanischer Mathematiker und Biophysiker
 Micah Hauptman (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler

 Siehe auch
 Hauptmann